Het Humanistisch Verbond kan meerdere betekenissen hebben:

Humanistisch Verbond (1951), een Belgische vrijzinnig-humanistische vereniging (1951-2006)
Humanistisch Verbond (1975), een Belgische vrijzinnig-humanistische vereniging, achtereenvolgens gekend als Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk (1975-2005), Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (2005-2018) en Humanistisch Verbond (vanaf 2018)
Humanistisch Verbond (Nederland), een Nederlandse humanistische vereniging